Bank of America Center může být:

 Bank of America Center (Austin) – budova v Austinu
 Bank of America Center (Baltimore) – budova v Baltimore
 Bank of America Center (Houston) – budova v Houstonu
 Bank of America Center (Los Angeles) – budova v Los Angeles